Sinargalih (Cibeber), een bestuurslaag in Indonesië
 Sinargalih (Lemahsugih), een bestuurslaag in Indonesië
 Sinargalih (Maniis), een bestuurslaag in Indonesië